Solis, Solís oder Sólis steht für:
 Solis (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort

Solis oder Solís ist der Name folgender

Orte:
 Solis, Kleinsiedlung in der Schweizer Gemeinde Vaz/Obervaz im Bezirk Albula, siehe Obersolis
 Solís (Corvera), Dorf in der Gemeinde Corvera, Asturien, Spanien
 Solís (Buenos Aires), Stadt in der argentinischen Provinz Buenos Aires
 Solís (Maldonado), Ort im uruguayischen Departamento Maldonado

geografischer Objekte
 Arroyo Solís Grande, Fluss in Uruguay
 Solis-Gletscher, Gletscher auf Greenwich Island, Südliche Shetlandinseln, Antarktis

Marken und Unternehmen:
 Solis (Unternehmen), Schweizer Haushaltsgerätehersteller
 Solis (Traktorenmarke) des indischen Herstellers International Traktor Limited (ITL)

SOLIS steht als Abkürzung für:
 Sozialwissenschaftliches Literaturinformationssystem, Modul von Sowiport

Abkürzung